La Unió Nacional Democràtica Somali és un partit polític de Somàlia format pels clans Lelkaseh i Aurtoble del grup Darod. Els Lelkaseh viuen a Galgaud i Mudug i els Autorble a Burtinle (al Nugal). Ambdós subclans són comerciants i estan molt barrejats amb el subclan dels Majertin del grup Darod, dels que són aliats. El president és Ali Ismail Abdi.

Partits polítics de Somàlia